Castell de Montornès (Vallromanes), castell entre Vallromanes i Montornès del Vallès
 Castell de Montornés (Benicàssim), castell de Benicàssim a la Plana Alta
 Castell de Montornès (la Pobla de Montornès), castell de la Pobla de Montornès al Tarragonès
 Castell de Montornès de Segarra, a Montornès de Segarra